Мехединци () је округ у републици Румунији, у њеном југозападном делу. Управно средиште округа је град Дробета-Турну Северин, а битни су и градови Оршава и Стрехаја, Ванжу Маре и Баја де Арама.

Познат је по румунско-српском манастиру Баја де Арама из 17. века, некадашњем метоху манастира Хиландар.

Положај 

Округ Мехединци је погранични округ према Србији ка западу и ка Бугарској ка југу. Граница према обема суседним државама је река Дунав. Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка истоку: Долж (округ)
 ка североистоку: Горж (округ)
 ка северозападу: Караш-Северин (округ)

Природни услови 
Округ већим делом припада историјској покрајини Олтенија, мада мали, западни део припада Банату. Мехединци округ има три природне целине — на југу се налази равница, део западне Влашке низије, која у средишњем делу округа прелази у побрђе, да би оно на његовом крајњем северу и западу прешло у планине ланца Карпата. Крајњи западни део округа је у зони Ђердапа.

Становништво 

Према попису из 2011. године, округ Мехединци је имао 265.390 становника што је за 41.342 (13,48%) мање у односу на 2002. када је на попису било 306.732 становника. Мехединци спада у округе Румуније са претежним румунским становништвом. Од етничких мањина издвајају се Роми, Срби, Чеси, Мађари и Немци. Већина Срба (83,84%) живи у селу Свиница на крајњем западу округа, док више од половине Чеха (57,94%) живи у општини Дубова. Општина Свиница је једина општина у округу Мехединци где већинско становништво не чине Румуни.

Највећа насеља

Административна подела 

Округ Мехединци је подељен на два града, три вароши и 61 општину.

Градови

Вароши

Општине

Референце

Спољашње везе 

 www.cjmehedinti.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Влашка